Ду́ши — мн. ч. слова душа́.

 Души́ ():
 Души — коммуна во Франции, департамент Луаре.
 Души — коммуна во Франции, департамент Эна.

См. также 
 Души-ле-Мин () — коммуна во Франции, департамент Нор.
 Душа (значения)